Schloss Lorenzreuth steht für folgende Gebäude in der Stadt Marktredwitz, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern:

 Altes Schloss Lorenzreuth
 Neues Schloss Lorenzreuth